Le terme masculin « croisillon » peut désigner :
 le signe typographique « # » du même nom à ne pas confondre avec le signe musical « ♯ » du dièse ;
 une petite pièce généralement en plastique et en forme de petite croix pouvant être aussi utilisée en carrelage pour espacer les carreaux lors de la pose ;
 un élément de menuiserie partageant un châssis de fenêtre dans une fenêtre à croisée, formant une croix avec un autre de ses constituants, ou chacune des boiseries qui se croisent afin de maintenir de petits carreaux de verre, dans certaines baies vitrées ;
 chacun des deux bras du transept d'une église, ou encore un ou plusieurs bras horizontaux d'un calvaire, les traverses d'une croix monumentale et par extension l'ensemble des pièces horizontales comme verticales d'une croix ;
 une chambre dans le milieu de l'hôtellerie.

Notes et références